L'expression tabacs d'ornement (nom scientifique Nicotiana spp.) est un nom vernaculaire ambigu désignant en français des plantes herbacées ou arbustives vivaces (cultivée comme annuelles), au feuillage persistant, de la famille des solanacées et appartenant au genre Nicotiana.

Noms vernaculaires et taxons correspondants 

Note : certaines espèces ont plusieurs noms.
 Tabac ailé - Nicotiana alata (ou Nicotiana affinis)
 Tabac géant - voir Tabac sylvestre
 Tabac sylvatique- voir Tabac sylvestre
 Tabac sylvestre - Nicotiana silvestris
 etc.

Point communs 

Ce sont des espèces originaires d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud.

Proches du tabac utilisé pour la fabrication de cigarettes ou de cigares, elles sont cultivées pour les qualités ornementales soit de leur feuillage, soit de leurs fleurs, en forme de trompette et très parfumées. 

Flore (nom vernaculaire)
Nom de solanée ambigu
Tabac
Plante ornementale